Спортивные московские клубы общества «Спартак»:
 Спартак (клуб по американскому футболу, Москва).
 Спартак (баскетбольный клуб, Москва).
 Спартак (волейбольный клуб, Москва).
 Спартак (женский волейбольный клуб, Москва).
 Спартак (мини-футбольный клуб).
 Спартак (пляжный футбольный клуб, Москва).
 Спартак (регбийный клуб, Москва).
 Спартак (флорбольный клуб, Москва).
 Спартак (футзальный клуб, Москва).
 Спартак (футбольный клуб, Москва).
 Спартак (женский футбольный клуб, Москва).
 Спартак (хоккейный клуб, Москва).
 Спартак (молодёжный хоккейный клуб).
 Спартак (клуб по хоккею с мячом).

Стадионы в Москве:
 «Спартак» — название стадиона «Открытие Банк Арена» во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.
 «Спартак» имени Игоря Нетто — название стадиона «Спартаковец» в 1999—2013 годах.

См. также 
 Спартак (гандбольный клуб, Москва) (в марте 2020 переименован в ЦСКА)
 Спартак-2 (футбольный клуб, Москва)
 Спартак-13 (женский футбольный клуб, Москва)
 Катюша-Спартак (женский футбольный клуб, Москва)